AFI este un acronim de trei litere, care se poate referi la:

Agenții statale 
 Agencia Federal de Inteligencia — Agenția națională de securitate (serviciile secrete) din 
 Agencia Federal de Investigación — Agenția Federală de Investigații (poliția federală) din

Computere 
  Address-family identifier, câmp de 16 bits al protocolului numit Routing Information Protocol
  Application Family Identifier, câmp de 8 bits al unui tag RFID

Lingvistică 
 Limba Akrukay
 Alfabetul Fonetic Internațional

Localități 
 Afi, Iran, sat din Provincia East Azerbaidjan, Iran

Organizații 
 Alliance for Financial Inclusion, organizație a regulatorilor băncilor centrale din lumea dezvoltată
 American Football Israel, organizație sportivă nonprofit
 Aniridia Foundation International, organizație de susținere a oamenilor care suferă de Aniridia precum și a famiilor acestora
 Australian Film Institute - Institutul australian de film, organizație care promovează cinematograful și filmul din

Muzică rock'n'roll 
 :en:AFI (band), formație americană de rock
 AFI (album din 2004), un album retrospectivă al trupei muzicale AFI, lansat în 2004
 AFI (album din 2017), al zecelea album de studio al trupei AFI

US Military - Domeniu militar din SUA 
 Air Force Instruction, instrucțiuni documentate pentru membrii United States Air Force
 Armed Forces Insurance, companie de asigurări pentru militarii americani profesioniști

Alte utilizări 
 Amniotic fluid index, o modalitate de a măsură a lichidului amniotic al unui făt (foetus)
 Aquarium Fish International, revistă lunară de acvaristică
 Nikon AF-I (Nikon F-mount), un anumit tip de lentile produse de firma japoneză Nikon

Acronime de trei litere